Coacoyul kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Coacoyul, Zitlala, ort, Guerrero, 
 Coacoyul, Quechultenango, ort, Guerrero, 
 El Coacoyul (ort), Guerrero, Zihuatanejo de Azueta, 

Robotskapade Mexikoförgreningar